Charles Gorman ist der Name folgender Personen:

* Charles Gorman (Schauspieler) (1865–1928), US-amerikanischer Schauspieler
 Charles Gorman (Eisschnellläufer) (1898–1940), kanadischer Eisschnellläufer